Ex vivo (), означает «то, что происходит вне организма», то есть проведение экспериментов в живой ткани, перенесённой из организма в искусственную внешнюю среду. Наиболее распространённая техника ex vivo использует живые клетки или ткани, извлечённые из живого организма и выращенные (сохранённые) в стерильных лабораторных условиях в течение нескольких дней или недель. Такие клетки служат образцами поведения организма в целом, как следствие — сокращается потребность в экспериментах над животными и человеком. Эксперименты ex vivo, как правило, проводятся in vitro, однако два эти термина не являются синонимами. В современном языке употребляется преимущественно в естественно-научных текстах и пишется курсивом.

См. также 
 in situ
 in utero
 in vitro
 in vivo
 in silico

Латинские фразы и выражения в биологии и медицине
Биологические эксперименты